Тюменево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюменево — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.
 Тюменево — село в Чучковском районе Рязанской области.